Малые Ключи — название населённых пунктов в России:

 Малые Ключи — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Малые Ключи — село в Спасском районе Приморского края.
 Малые Ключи — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Малые Ключи — село в Зеленодольском районе Татарстана.